John Anderson (1833–1900) – brytyjski zoolog i podróżnik
 John Anderson (ur. 1878) – brytyjski piłkarz
 John Anderson (1882–1958) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Waverley
 John Anderson (1893–1962) – australijski filozof pochodzenia szkockiego
 John Anderson (1907–1948) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski
 John Anderson (1922–1992) – amerykański aktor
 John Anderson – amerykański polityk, niezależny kandydat w wyborach prezydenckich w 1980
 John Anderson (1924–2001) – amerykański kajakarz
 John Anderson (ur. 1949) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. wicehrabia Waverley
 John Anderson (ur. 1954) – amerykański piosenkarz country
 John Anderson (ur. 1959) – irlandzki piłkarz

Zobacz też